Deutsche Freiheit steht für:
 Ständische Libertät, ein frühneuzeitlicher Kampfbegriff
 Deutsche Freiheit (Saarbrücken), deutsche Zeitschrift, erschienen 1933–1935 in Saarbrücken
 Deutsche Freiheit (Paris), deutsch-französische Exilzeitschrift, erschienen 1937–1939 in Paris